Chentkaus (ook Khentkaus, Khentkawes etcetera) is de naam van meerdere Egyptische koninginnen:
 Chentkaoes I, echtgenote van Sjepseskaf (4e dynastie, ca. 2510)
 Chentkaoes II, echtgenote van Neferirkare (5e dyanstie, ca. 2475)
 Chentkaoes III, vermoedelijk echtgenote van Neferefre (5e dynastie, ca. 2445)